Лихте ():
 Лихте — коммуна в Германии.
 Лихте — река в Германии.

См. также 
 Лихтебах
 Лихтенау
 Лихтенберг (значения)
 Лихтенборн
 Лихтенбург
 Лихтенштейн (значения)
 Лихтер
 Лихтерман